Máté Csaba (1962) síelő, sílövő
 Máté Csaba (1969) labdarúgó, edző